La Donna – rivista italiana del XIX secolo
La Donna – rivista italiana del XX secolo